Fontanelles (les Masies de Roda), masia d'Osona
 Fontanelles (Santa Eugènia de Berga), masia d'Osona
 Fontanelles (la Nou de Berguedà), masia del Berguedà